Аројо де Пиједра има више значења:

 Аројо де Пиједра (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аројо де Пиједра (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо де Пиједра (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо де Пиједра (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо де Пиједра (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику